89-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 89-я параллель северной широты — Северный Ледовитый океан
 89-я параллель южной широты — Антарктида

См. также 
 89-й меридиан восточной долготы
 89-й меридиан западной долготы